Sygehjælper kan referere til følgende faggrupper:

 Sygehjælper (civil)
 Sygehjælper (militær)
 Sygehjælper (veterinær)